Jägarna ist der schwedische Originaltitel bzw. -bestandteil folgender Filmproduktionen:
 Die Spur der Jäger (Jägarna), Kinofilm von 1996
 Die Nacht der Jäger (Jägarna 2), Kinofilm von 2011
 Jäger – Tödliche Gier (Jägarna), Fernsehserie von 2018